Nöbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Nöbauer (* 1944), österreichischer Maler, Grafiker und Fotograf
 Peter Nöbauer (* 1948), österreichischer Betriebswirt, Bildhauer und Maler
 Wilfried Nöbauer (1928–1988), österreichischer Mathematiker

Siehe auch:
 Nöhbauer